111-108 — региональная серия многосекционных крупнопанельных жилых домов, разработанная Ленинградским зональным научно-исследовательским институтом экспериментального проектирования (ныне ОАО «СПбЗНИиПИ») в 1970-е годы, и применяемая по настоящее время в строительстве 5- и 9-этажных домов.

География распространения 

Дома серии 111-108 в настоящее время формируют облик Витебска и городов Витебской области в Белоруссии, где они возводятся заводом крупнопанельного домостроения РУП «Витебский ДСК» с 1975 года. Помимо Витебска, дома серии 111-108 встречаются также в Великом Новгороде, Луге, Тосно, Череповце, Пензе, Смоленске, Вологде и в городах Башкирии — Уфе, Салавате, Ишимбае и Белорецке, Красном Селе.

Описание серии 

Серия 111-108 для 5, 9 и 10-этажных домов и блок-секций разработана в двух конструктивных вариантах: основном — с продольными несущими стенами (пролётами 6,3 и 5,1 м) и редко расположенными поперечными несущими стенами — диафрагмами жесткости (шаги 6,3 и 3,0 м), и дополнительном — с поперечными несущими стенами (шаги 6,6 и 3,6 м). В обоих вариантах перекрытия состоят из сплошных плоских предварительно напряжённых плит или из многопустотного настила.

Основной вариант серии — дома с продольными несущими стенами — рекомендуется для внедрения на заводах крупнопанельного домостроения районах, обеспеченных материалами для изготовления несущих наружных стеновых панелей. Вариант с поперечными несущими стенами рассчитан на ограниченное применение при наличии ячеистых бетонов для производства панелей наружных стен.

Конструктивные особенности 
Дома серии 111-108 имеют отличительную конструктивную особенность — несущие продольные стены, которые перекрываются предварительно напряжёнными сплошными железобетонными плитами толщиной 160 мм.
В домах серии 111-108 можно осуществлять относительно свободную планировку квартир (от 2-х до 6-ти) любой площади на этаж-секции.
 
Преимуществом усовершенствованной 108-й серии в г. Витебске является высокий коэффициент термосопротивления наружных стеновых панелей — 3.25. Такой высокий коэффициент термосопротивления достигается благодаря трёхслойной структуре (бетон-пенополистирол-бетон) наружной стеновой панели.

 Тип дома — панельный.
 Этажность — 5-,9- и 10-этажные.
 Квартиры — 1-,2-,3-,4- и 5-комнатные.
 Высота жилых помещений — 2,62 м.
 Производитель — местные заводы КПД, ЖБК.
 Годы строительства — с 1970-х по настоящее время.
 Города распространения — Витебск и Витебская область в Белоруссии, Минск, Могилёв, Великий Новгород, Луга, Череповец, Тосно, Смоленск, Вологда, Уфа, Белорецк, Ишимбай и Салават.

Варианты планировок квартир в секциях

См. также 
 600 (серия домов)
 602 (серия домов)
 606 (серия домов)
 Панельное домостроение
 Железобетон
 Лёгкие бетоны
 Пенобетон

Примечания

Ссылки 
 108 серия домов (111-108)
 111-108 — каталог зданий, домов: серии, планировка, фотографии

Появились в 2010 году в России